Originalno zdravilo je lahko:
 zdravilo z novo zdravilno učinkovino – glej originatorsko zdravilo
 v lekarništvu zdravilo, ki se izda neodprto, v originalni ovojnini

Viri